K(.) bzw. k(.) bedeutet:

in der Mathematik:
 ist k eine der drei imaginären Einheiten der Quaternionen
 ist  oder  das allgemeine Formelzeichen für einen Körper, siehe Körper (Algebra)

in der Physik:
 ist k oder auch kB das Zeichen für die Boltzmannkonstante
 ist kC das Zeichen für die Coulomb-Konstante
 ist  der Wellenvektor
 ist  der Einheitsvektor in z-Richtung im dreidimensionalen euklidischen Raum
 ist k das Symbol für die Federkonstante im hookeschen Gesetz
 ist K das Einheitensymbol für Kayser (Einheit)
 ist K das Formelzeichen für Kerma und die Kermaleistung
 ist k das Symbol für die Kreiswellenzahl
 ist K das Symbol für das Kaon oder K-Meson (ein Elementarteilchen)
 ist K das Symbol für Kraft, in älteren deutschen Publikationen (etwa: Wilhelm Macke, theoretische Physik, DDR, um 1960)
 bezeichnet K oder k einen Kennwert der Messunsicherheit, beispielsweise bei Schallpegel-Messergebnissen
 bezeichnet K einen Lautheit­sfaktor von Schall-Ereignissen nach dem K-System von Bob Katz

in der Astronomie:
 ist K eine Spektralklasse zur Klassifikation von Sternen

im Internationalen Einheitensystem (SI):
 ist k die Abkürzung für die Vorsilbe „Kilo“ und steht für „Tausend“, siehe Vorsätze für Maßeinheiten#SI-Präfixe
 ist K das Einheitensymbol für Kelvin, für die Thermodynamische Temperatur und auch für die Farbtemperatur einer Lichtquelle

als IEC-Präfix:
 ist k oder (besser) K die übliche Schreibweise für Ki und steht für das 1024-fache einer Datenmenge, siehe Byte

in der Chemie:
 ist K das Zeichen für das Element Kalium
 ist k das Symbol für die Geschwindigkeitskonstante
 ist K das Formelzeichen für die Gleichgewichtskonstante (auch Equilibriumskonstante genannt)
 ist der K-Wert nach Fikentscher ein durch Viskositätsmessungen von Polymerlösungen bestimmter Parameter zur Charakterisierung von Polymeren
 Platzhalter für ein Kation

in der Biologie:
 ist K im Einbuchstabencode das Zeichen für die Aminosäure Lysin
 ist K das Formelzeichen für die Umweltkapazität eines Gebietes

K als Unterscheidungskennzeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 international: Kambodscha
 Bulgarien: Oblast Kardschali
 Deutschland: kreisfreie Stadt Köln
 Großbritannien: Luton und Northampton
 Kasachstan:
 ausländische Medien und deren Reporter
 Qaraghandy (Gebiet) (früheres Gebiet Schesqasghan (auslaufend))
 Malta: Mietwagen
 Moldau: Stadt Chișinău
 Österreich: Klagenfurt am Wörthersee und (weiß auf schwarz, auslaufend:) das Land Kärnten
 Philippinen: Regionen 10: Northern Mindanao und 13: Caraga
 Polen: Woiwodschaft Kleinpolen
 Tschechien: Karlovarský kraj (Karlovy Vary), Karlsbader Region (auslaufend)
 Ungarn: Lastkraftwagen

als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Köln
 Österreich: Landeshauptmann von Kärnten, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

als Hinweisschild für Kraftfahrzeuge:
 bei Lkw für Fahrzeug im Kombiverkehr, siehe Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge

in der Luftfahrt:
 als Kilo ausgesprochen (internationales Buchstabieralphabet – ICAO-Alphabet)

in der Schifffahrt:
 K (Schiff), eine deutsche U-Boot-Falle im Ersten Weltkrieg

in der Musik:
 die Abkürzung des Kirkpatrick-Verzeichnisses der Werke Domenico Scarlattis
 der Künstlername des Schweizer Sängers Nicolas Michel
 das Debütalbum der Band Kula Shaker

in der Numismatik (Münzkunde):
 die Münzstätte Bordeaux auf französischen Münzen von 1539 bis 1879
 die Kippermünzstätten (Kursachsen) Kempnitz (Chemnitz) auf Kippermünzen von 1621 bis 1622
 Kremnitz auf österreich-ungarischen Münzen

bei Währungen:
 Kina von Papua-Neuguinea
 Kwanza der unabhängigen Volksrepublik Angola
 Kyat von Myanmar (früher Birma)

im Verlagswesen:
 Katalog

K. ist der abgekürzte Familienname folgender Personen:
 Bruno K. (* 1957), deutscher bildender Künstler, Bildhauer, Aktionskünstler, Designer und Baumeister
 Hasan.K (Hasan Kankızıl), deutscher Rapper
 Jonny K. (1992–2012), Verbrechensopfer, siehe Todesfall Jonny K.
 Jule K. (* 1974), deutsche Comiczeichnerin und Illustratorin
 Leila K. (* 1971), schwedische Popsängerin
 Omik K. (* 1989), deutscher Rapper
 Sara K., US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Tina K. (* 1984), deutsche Menschenrechtlerin
 Ulf K. (* 1969), deutscher Comiczeichner und Illustrator
 Yasmin K. (* 1986), deutsche Popsängerin

K. ist der abgekürzte Familienname folgender fiktiver Figuren:
 Josef K., Hauptfigur im Roman Der Process von Franz Kafka

K(.) ist im Lateinischen eine Abkürzung für:
 die Kalendae
 den Vornamen Kaeso

K(.) steht in der Drogenszene für:
 Ketamin

K(.) ist Abkürzung für folgende englische Begrifflichkeiten:
 King (= „König“)
 Knight (= „Ritter“)

k. (oder k. k. oder k. u. k.) war im ehemaligen Österreich-Ungarn – je nach Position – Abkürzung für:
 kaiserlich (k., k. k., k. u. k.)
 königlich (k., k. k., k. u. k.)

K. ist hinter lateinischen Pflanzennamen die Abkürzung für:
 Gustav Kunze

Sonstiges:
 k (auch: ok bzw. kay) ist in der Chat-/IM-Sprache eine Abkürzung für okay, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#K
 K bedeutet bei der Polizei entweder Kriminalpolizei oder Kommissariat
 Mit K wurde in der früheren DDR bei Rundfunksendern die Reserveantenne bezeichnet, die bei Lang- und Mittelwellensendern eine Dreiecksflächenantenne war, 
 K ist die Bezeichnung für eine Kreisstraße
 K ist die Bezeichnung für eine internationale Messe für Kunststoff & Kautschuk, siehe auch K (Kunststoffmesse)
 „k kiosk“ ist eine Marke der Valora
 K ist die Kurzform für die Anime- und Mangaserie K Project
 01001011, der binäre ASCII-Code des Großbuchstaben K, ist der neue Name des Berlin-Kreuzberger Weins Kreuz-Neroberger
 K ist die Kurzbezeichnung der Estnischen Zentrumspartei

Siehe auch:
 Baureihe K
 K-Raum (Begriffsklärung)
 Kah

Abkürzung